Влади́мир Левашо́в:
 Левашов, Владимир Александрович (1850—1912) — государственный деятель, сенатор, тайный советник.
 Левашов, Владимир Алексеевич — артист фольклорного центра, заслуженный артист России (1993).
 Левашов, Владимир Васильевич (1834—1898) — граф, генерал от артиллерии, член «Барановской комиссии». Кутаисский военный губернатор, градоначальник Одессы (1874—1878).
 Левашов, Владимир Сергеевич (псевдоним Морелли, ? — 1963) — эмигрант и коллаборационист, после войны — журналист в эмигрантских изданиях
 Левашов, Владимир (род. 1958) — российский художественный и фото-критик, куратор современного искусства.